Karvasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karvasaaret (ö i Jyväskylä), Mellersta Finland, 
 Karvasaaret (ö i Saarijärvi-Viitasaari), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar